Această listă este o listă de localități neurbane (sate și comune) din Akershus, una din cel nouăsprezece provincii ale Norvegiei. Pentru listele similare ale tuturor localităților neurbane din Norvegia, aranjate după provincie, a se vedea pagina Listă de localități din Norvegia.

Prezenta listă exclude localitățile urbane din Akershus.

Lista alfabetică a localităților ne-urbane din provincia Akershus

Bibliografie

Referințe

Legături externe 

Akershus